

Єспе — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Єспе — село, Жарминський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Еспе